
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Asteroiden Nummer 4001 bis 4500 

|}

04001

an:Lista d'asteroides (4001-5000)
ast:Llista d'asteroides (4001-5000)
ca:Llista d'asteroides (4001-5000)
cs:Seznam planetek 4001-4250
en:List of minor planets: 4001–5000
eo:Listo de asteroidoj (4001–5000)
es:Anexo:Asteroides (4001)–(5000)
eu:Asteroideen zerrenda (4001-5000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (4001-5000)
it:Lista di asteroidi (4001-5000)
ja:小惑星の一覧 (4001-5000)
la:Index Asteroidum 4001-5000
nn:Nummererte småplanetar/4001–5000
no:Liste over nummererte småplaneter: 4001–5000
pl:Lista planetoid 4001-5000
pt:Anexo:Lista de asteroides (4001-5000)
ro:Lista planetelor minore: 4001–5000
ru:Список астероидов (4001—4100)
sk:Zoznam planétok 4001 – 4250
sl:Seznam asteroidov (4001-4250)
tl:Tala ng planetang minor: 4001–5000
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
zh:小行星列表/4001-5000